Murgești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Murgești (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău

 Murgești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Murgești (Mureș), Dorf im Kreis Mureș